Schilling může znamenat:

 Šilink, mince a měna

Příjmení
 Diebold Schilling starší (1445–1486), švýcarský kronikář
 Spiezer Schilling, jedna z jeho tří kronik
 Taylor Schilling (* 1984), americká herečka
 Tom Schilling (* 1982), německý herec

Ostatní
 Schilling & Gräbner, architektonický ateliér založený roku 1889 v Drážďanech

Rozcestníky - příjmení